Morbus Kitahara steht für:

 Morbus Kitahara, eine veraltete Bezeichnung für eine Erkrankung der Netzhaut des Auges, siehe Retinopathia centralis serosa
 Morbus Kitahara (Roman), deutscher Titel eines Romans von Christoph Ransmayr
 Morbus Kitahara (Band), Name einer Electro-Wave-Formation